Tomi Ståhlhammer (né le  à Turku en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie 
En 2008, il commence sa carrière professionnelle avec les Blues Espoo dans la SM-liiga puis, deux ans plus tard, il se joint au Kärpät Oulu et commence sa carrière en Mestis avec le Kiekko-Laser.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || RoughRiders de Cedar Rapids||USHL ||31 ||1 ||1 ||2 ||30 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2008-2009 || Blues Espoo||SM-liiga ||28 ||1 ||3 ||4 ||14 ||10 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2009-2010|| Blues Espoo|| SM-liiga|| 36|| 2|| 3|| 5|| 30|| 1|| 0|| 0||0|| 0
|-
|2010-2011|| Kiekko-Laser|| Mestis|| 33|| 12|| 11|| 23|| 30|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2010-2011|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 3|| 1|| 0|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Blues Espoo || SM-liiga|| 11|| 1|| 1|| 2|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013 || Kiekko-Vantaa || Mestis || 28|| 3|| 11|| 14|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Blues Espoo || SM-liiga|| 6|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HC Salamat Kirkkonummi || II-divisioona|| 9|| 2|| 4|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en mars 1988
Naissance à Turku
Joueur de roller in line hockey
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur des RoughRiders de Cedar Rapids
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Kiekko-Laser
Joueur des Espoo Blues
Attaquant de hockey sur glace